«Любовь спасёт мир» — дебютный студийный альбом российско-украинской певицы Веры Брежневой. Альбом был выпущен 22 ноября 2010 года, на лейбле «Velvet Music» в виде расширенного издания (с DVD-диском). Дистрибьютором альбома на территории России стала компания «Монолит».

Критика 
Позитивную оценку альбом получил на сайте «Intermedia.ru». Алексей Мажаев пишет, что одной из лучших композиций на альбоме является песня «Любовь в большом городе», написанная самой Верой. Композиция «Любовь спасёт мир» была названа «летним шлягером». Автор также высказал мнение, что дебютный альбом открыл важное качество певицы: «она как пластилин, из которого умелыми руками можно вылепить много всего прекрасного. И она готова меняться…». Рецензентом было отмечено, что на альбоме Брежнева много экспериментирует с различными музыкальными стилями, однако, отметил, что «за этно-вставками в аранжировки, дуэтами и сменой жанров не всегда ощутима её индивидуальность…». В целом автор посчитал, что Вера Брежнева должна в будущем развивать свои композиторские способности. Смешанную рецензию альбому дали на сайте проекта «МирМэджи». В издании пишут, что новые песни, вошедшие в альбом, получились не совсем удачными. Также отрицательно были оценены дуэты с Даном Баланом и Потапом. Однако, в издании позитивно оценили песню «Нирвана», сравнив её с творчеством певицы Линды, и написав, что «Было бы здорово, если бы Вера продолжила работать в этом направлении. Со времён Линды, такого в принципе не делал никто. А если и делал, то результат был неубедительным». В целом, на сайте посчитали, что пластинка сильно напоминает альбом Анны Семенович «Слухи».

Альбом был положительно оценен на сайте «Newsmusic.ru». Дмитрий Прочухан пишет, что в альбом вошли «100%-ные хиты». Песня «Любовь спасёт мир» была названа эталоном летнего хита и также положительно были оценены песни «Я не играю» и «Любовь в большом городе». Из недостатков альбома автор отметил только некоторые вокальные огрехи певицы.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Velvet Music
Альбомы Веры Брежневой
Поп-фолк-альбомы
Альбомы Украины
Константин Меладзе